Plecak Olliego (, 2020) – kanadyjski serial animowany stworzony przez Pedro Eboli i Grahama Petersona, wyprodukowany przez wytwórnię Nelvana.

Premiera serialu odbyła się w Stanach Zjednoczonych 6 kwietnia 2020 na amerykańskim Nickelodeon. W Polsce serial zadebiutował 12 października 2020 na antenie Nicktoons Polska.

Fabuła 
Serial opisuje perypetie trzynastoletniego chłopca – Olivera „Olliego” Allena, który posiada ciemnoczerwony plecak z pomarańczowym paskiem. Jego plecak skrywa sekret, jest portalem i pozwala podróżować potworom między światem a Ziemią. Razem z najlepszymi przyjaciółmi – Cleo i Berniem postanawiają ochronić świat przed potworami, które zdołały uciec.

Bohaterowie 
 Oliver „Ollie” Allen – główny bohater kreskówki, trzynastoletni chłopak, który jest właścicielem plecaka.
 Cleo Badette – najlepsza przyjaciółka Olliego. Jest bardzo odważna.
 Bernie Alves – najlepszy przyjaciel Olliego.
 June Allen – matka Olliego i Piper.
 Piper Allen – starsza siostra Olliego.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2020